Die 1. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 4. bis 8. Mai 1977 in Malmö, Schweden, statt. Die Endspiele wurden am 8. Mai 1977 ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Referenzen 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19770505.1.22.aspx

1977 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 1977
Weltmeisterschaft Herreneinzel